O Yupik Siberiano Central, (também  Yupik Siberiano, Siberiano do Estreito de Bering, Yuit, Yoit, "Yupik da Ilha São Lourenço", e na [Rússia]] "Chaplinski Yupik" ou Yuk) é uma língua Yupik. É falada pelos Yupik Siberianos ao longo do litoral da península de Chukotka no extremo leste da Rússia e em Savoonga e Gambell na Ilha de São Lourenço, Alasca.

No Alasca, cerca de 1.050 pessoas de uma população siberiana total de 1.100 Yupiks falam a língua. Na Rússia, cerca de 300 de uma população étnica de 1.200 a 1.500 falam a língua, totalizando cerca de 1.350 falantes em todo o mundo.

Dialetos 
O Yupik siberiano tem dois dialetos:  'Chaplinski Yupik'  é falado nas margens da península Chukchi no extremo Nordeste da Rússia; e  o Yupik da Ilha São Lourenço(Sivuqaghmiistun) é falada na Ilha de São Lourenço, Alasca. A maioria dos falantes de Chaplinski Yupik vivem nas aldeias de Novoye Chaplino e Sireniki, nas costas da Península de Chukchi. O da ilha de São Lourenço, acredita-se que seja uma descendência de Chaplinski e, além de algumas peculiaridades fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas e lexicais, é praticamente idêntico ao mesmo.

Chaplino, ou  Ungazighmiistun , é a maior língua de Yupik da Sibéria (o segundo é a língua Naukan), denominada a partir do assentamento de Ungaziq (Novoye Chaplino). A palavra  Ungazighmii  / Уңазиӷмӣ  (plural Ungazighmiit / Уңазиӷмӣт ) significa "habitante (s) de Ungaziq". Pessoas que falam esta língua vivem em vários assentamentos na Península de Chukchi, no sudeste  (incluindo Novoye Chaplino, Provideniya e Sireniki, Uelkal, ilha Wrangel Island,  e Anadyr (cidade) . In another terminology, these people speak Chaplino, and Ungazighmiit people speak one of its dialects, along with other dialects spoken by Avatmit, Imtugmit, Kigwagmit, which can be divided further into even smaller dialects.

Outras línguas Yupiks 
Naukan, ou Nuvuqaghmiistun, a segunda maior língua de Yupik falada na Sibéria, é falada em assentamentos como Uelen, Lorino, Okrug Autônomo de Chukotka, Lorino, Lavrentiya e Provideniya.

Classificação 
Além disso, a linguagem Eskimo Sireniki, chamada Uqeghllistun localmente, era uma língua falada na Sibéria que tinha muitas peculiaridades. Às vezes, é classificada como não pertencente ao ramo Yupik, formando assim (por si só) um terceiro ramo autônomo das línguas Eskimo (ao lado de Inuit e Yupik).  Its peculiarities may be the result of a supposed long isolation from other Eskimo groups in the past.

Sireniki tornou-se extinto no início de janeiro de 1997.

Escrita
A língua usa o alfabeto cirílico com 45 letras.

Notas

Bibliografia
 
 de Reuse, Willem J. (1994). Siberian Yupik Eskimo: The language and its contacts with Chukchi. Studies in indigenous languages of the Americas. Salt Lake City: University of Utah Press. .
  The transliteration of author's name, and the rendering of title in English: 
  The transliteration of author's name, and the rendering of title in English: 
  The transliteration of author's name, and the rendering of title in English: 
 Menovshchikov, G.A.: Language of Sireniki Eskimos. Phonetics, morphology, texts and vocabulary. Academy of Sciences of the USSR, Moscow • Leningrad, 1964. Original data: Г.А. Меновщиков: Язык сиреникских эскимосов. Фонетика, очерк морфологии, тексты и словарь. Академия Наук СССР. Институт языкознания. Москва • Ленинград, 1964
 Menovshchikov, G.A.: Grammar of the language of Asian Eskimos. Vol. I. Academy of Sciences of the USSR, Moscow • Leningrad, 1962. Original data: Г.А. Меновщиков: Грамматиκа языка азиатских эскимосов. Часть первая. Академия Наук СССР. Москва • Ленинград, 1962.
 Rubcova, E. S. (1954). Materials on the Language and Folklore of the Eskimos (Vol. I, Chaplino Dialect). Moscow • Leningrad: Academy of Sciences of the USSR.  Original data: Рубцова, Е. С. (1954). Материалы по языку и фольклору эскимосов (чаплинский диалект). Москва • Ленинград: Академия Наук СССР.
 Badten, Linda Womkon, Vera Oovi Kaneshiro, Marie Oovi, and Steven A. Jacobson. A Dictionary of the St. Lawrence Island/Siberian Yupik Eskimo Language. Fairbanks: Alaska Native Language Center, College of Liberal Arts, University of Alaska, Fairbanks, 1987. 
 Bass, Willard P., Edward A. Tennant, and Sharon Pungowiyi Satre. Test of Oral Language Dominance Siberian Yupik-English. Albuquerque, N.M.: Southwest Research Associates, 1973.
 
 Jacobson, Steven A. Reading and Writing the Cyrillic System for Siberian Yupik = Atightuneqlu Iganeqlu Yupigestun Ruuseghmiit Latangitgun. Fairbanks: Alaska Native Language Center, College of Liberal Arts, University of Alaska, 1990.
  Collection of stories, originally recorded by Меновщиков among Siberian Yupik, then transliterated so that it can be read by Yupik of St. Lawrence Island.
 
 Reuse, Willem Joseph de. Siberian Yupik Eskimo The Language and Its Contacts with Chukchi. Studies in indigenous languages of the Americas. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994. 
 Reuse, Willem Joseph de. Studies in Siberian Yupik Eskimo Morphology and Syntax. 1988.
 Endangered Languages in Northeast Siberia: Siberian Yupik and other Languages of Chukotka by Nikolai Vakhtin
  Collection of 27 texts collected by Rubtsova in 1940-1941. Translated into English and edited by Vakhtin. (The English version is the last file at the bottom of the page.) Downloadable from UAF's site licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.
  Uelen language — problems of identification .

Ligações externas 
 Библиография работ по языку азиатских эскимосов
Yupik Siberiano Central em Omniglot.com
Yupik Siberiano Central em Ethnologue
Yupik Siberiano Central em Glottolog
Yupik Siberiano Central em “Endangered Languages
Yupik Siberiano Central em UAF.edu

Línguas da Rússia
Línguas dos Estados Unidos
Línguas aglutinantes
Grupos étnicos da Rússia